Municipio de Milford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Milford (condado de Beadle, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Beadle.
 Municipio de Milford (condado de Iroquois, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Iroquois.
 Municipio de Milford (condado de LaGrange, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaGrange.
 Municipio de Milford (condado de Crawford, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Milford (condado de Dickinson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Milford (condado de Story, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Story.
 Municipio de Milford (condado de Geary, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Geary.
 Municipio de Milford (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oakland.
 Municipio de Milford (condado de Brown, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Milford (condado de Barton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barton.
 Municipio de Milford (condado de Butler, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Milford (condado de Defiance, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Defiance.
 Municipio de Milford (condado de Knox, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Milford (condado de Bucks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bucks.
 Municipio de Milford (condado de Juniata, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Juniata.
 Municipio de Milford (condado de Pike, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Milford (condado de Somerset, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Somerset.